Cesare Fiaschi (1523-1558) écuyer italien du  ;
 Tommaso Fiaschi (1997-) coureur cycliste italien.